Убуку́н — топоним в Селенгинском районе Бурятии:

 Убукун — река, бассейн Селенги.
 Убукун — посёлок при станции в Нижнеубукунском сельском поселении.
 Убукун — железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги.

См. также 
 Нижний Убукун
 Средний Убукун
 Убукунские озёра